O nome Man-yi foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Man-yi é um nome dado pelo Hong-Kong, que é usado para designar um estreito de mar e uma barragem local.

 Tufão Man-yi (2001) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 a sudeste do Japão. Nunca ameaçou a costa.
 Tufão Man-yi (2007) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4, que afetou Guam, Yap e atingiu o sudeste do Japão, causando pelo menos 8 fatalidades.

Desambiguação